Коханівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в кількох регіонах України:

 Коханівська сільська рада — Запорізька область, Токмацький район
 Коханівська сільська рада — Одеська область, Ананьївський район
 Коханівська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Коханівська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район